El término Zubiri puede referirse a:

Localidades

 Zubiri, localidad y concejo de la Comunidad Foral de Navarra (España) perteneciente al valle y municipio de Esteríbar.

Apellido 

 Zubiri (apellido), apellido español de origen vasco-navarro.